Хадутейпур (устар. Хадутей-Пур) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 167 км по правому берегу реки Айваседапур. Длина реки составляет 188 км.

Притоки
 В 12 км от устья по левому берегу реки впадает река Хояха.
 В 51 км от устья по правому берегу реки впадает река Марангаяха.
 В 87 км от устья по левому берегу реки впадает река Пилёяха.
 В 106 км от устья по левому берегу реки впадает река Тупаяха.
 В 152 км от устья по правому берегу реки впадает река без названия.
 В 168 км от устья по левому берегу реки впадает река Хадытапуртарка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300058067.

Примечания 

Притоки Айваседапура
Реки Пуровского района